Ferenczi János
 Ferenczi János (1789–1868) református lelkész, esperes, néprajzi író
 Ferenczi János (1957) labdarúgó (SZEOL AK, Pécsi VSK)
 Ferenczi János (1991) labdarúgó (Debreceni VSC)

Ferenczy János
 Ferenczy János (1784–1833) ügyvéd, író